De Eliteserien 2017 was het 73ste seizoen van de hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen. De competitie begon op 1 april. De reguliere competitie eindigde op 26 november 2017, met een korte zomerpauze in de maand juli. Onder leiding van trainer-coach Kåre Ingebrigtsen prolongeerde Rosenborg BK de landstitel, waarmee de club uit Trondheim zich verzekerde van de 25ste landstitel uit de clubgeschiedenis. Rosenborg hernam in de veertiende speelronde de koppositie van SK Brann Bergen en stond deze vervolgens niet meer af. In de 240 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 682 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,84 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd de Deense aanvaller Nicklas Bendtner van landskampioen Rosenborg BK met negentien treffers, waaronder vijf benutte strafschoppen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Finale

Ranheim wint na strafschoppen (5-4) en promoveert naar de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2017 uitkwamen in de Eliteserien.

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2017 onder leiding van trainer-coach Kåre Ingebrigtsen voor de 25ste keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook 
 1. divisjon 2017
 Noorse voetbalbeker 2017
 Noors voetbalelftal in 2017

Tippeligaen
Competitievoetbal 2017